Гендаргной-лам – горная вершина, расположенная в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики (РФ). Площадь горы более 700 гектаров.

Высота горы над уровнем моря составляет 2750 метров.

История 
В XII веке представители тайпа Гендарганой, покинув историческую область Нашха, переселились в Нохчмохк (совр. Ножай-Юртовский и Веденский районы). Позднее гендарганойцы и соседствующие с ними общества Энгеной, Биллтой и Зандакой, договорившись между собой, разделили земли под скалистым хребтом Ишхе-дук.

В XX веке гендарганойцы, которые непосредственно жили на горе Гендаргной-лам, по требованию советских властей были вынуждены покинуть гору. После депортации чеченцев и ингушей на горе Гендаргной-лам был возведён колхоз, куда были заселены рабочие из  Дагестана. Однако после распада СССР гендарганойцы сожгли колхоз, а рабочие были переселены обратно в Дагестан.

В наши дни гора Гендаргной-лам и близлежащие тайповые горы Биллтой-лам, Энгной-лам и Зандакъой-лам включены в состав Бенойского сельского поселения.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Горные вершины Чечни

Ссылки